Jacobus Hoefnagels (1809-1888), een Belgisch politicus
 Johannes Wilhelmus Hoefnagels (1757-1844), burgemeester van Eindhoven
 Lou Hoefnagels (1921-1995), een Nederlands politicus
 Patricius Hoefnagels (1851-1920), een Belgisch politicus
 Peter Hoefnagels (1927-2011), een Nederlands psycholoog
 Willem Hoefnagels (1929-1978), een Nederlands politicus

Zie ook 
Hoefnagel (doorverwijspagina)